Алексей Алексеевич Зу́ев:
 Зуев, Алексей Алексеевич (1914—1948) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Зуев, Алексей Алексеевич (1970—2012) — депутат Государственной Думы ФС РФ первого и второго созывов.